Le surnom de  Grande Armée fut donné à plusieurs armées, à des époques différentes :
 Au Moyen Âge, la Grande Armée viking conquit l'Angleterre vers 865 ;
 En France :
sous la Première République, l'Armée catholique et royale de Vendée ;
sous le Premier Empire, la Grande Armée était l'armée napoléonienne ;
 En Argentine au milieu du , la Grande Armée libéra le pays de la domination de Juan Manuel de Rosas.

Voir aussi 
 L'avenue de la Grande-Armée, avenue parisienne nommée en l'honneur de l'armée napoléonienne